Tres metros sobre el cielo puede hacer referencia a una de las siguientes:

 La novela juvenil Tres metros sobre el cielo, del escritor italiano Federico Moccia, publicado en 1992 y reeditado en 2004.
 La película juvenil Tres metros sobre el cielo, versión italiana de 2004 basada en el libro.
 La película juvenil Tres metros sobre el cielo, versión española de 2010 basada en el libro.
 La serie de televisión juvenil A tres metros sobre el cielo: La serie, serie italiana de 2020 basada en el libro.